Ха́ртлпул ( ) — портовый город на северо-востоке Англии. Ранее входил в состав графства Дарем, в настоящий момент является главным городом унитарной единицы Хартлпул.

В 4 км к югу от города располагается действующая атомная электростанция.

В городе Хартлпул базируется профессиональный футбольный клуб «Хартлпул Юнайтед».

Здесь родился Майкл Райс — британский певец, представитель Великобритании на конкурсе Евровидение-2019.

Достопримечательности 
 HMS Trincomalee - корабль музей, парусный фрегат 1817 года

Порты Великобритании
Города Англии